Marcin Biernat (piłkarz)
 Marcin Biernat (historyk)

Przypisy